Mateusz Kamiński (żołnierz)
 Mateusz Kamiński (kajakarz)
 Mateusz Kamiński (piłkarz)